Zeefplaat, het horizontale deel van het zeefbeen.
 Zeefplaat (spin), een kamvormige structuur op het achterlijf van een aantal spinnen.
 Madreporiet, of zeefplaat, een verharde structuur in de huid van verschillende stekelhuidigen.